Laganj je ime več otočkov v Jadranskem morju:

 Mali Laganj, otoček severozahodno od otoka Pag
 Veliki Laganj, otoček severozahodno od otoka Pag